Paralelní obří slalom žen na Mistrovství světa v alpském lyžování 2023 se konal ve středu 15. února 2023 jako čtvrtý ženský závod světového šampionátu v Courchevelu a Méribelu. Kvalifikace se uskutečnila 14. února od 17.30 hodin místního času. Vyřazovací fáze o medaile na ni navázala ve 12 hodin následujícího dne na kratší trati odpovídající týmovému závodu. Do technické disciplíny na méribelské sjezdovce Roc de Fer nastoupilo 41 slalomářek z 18 států, když čtyři přihlášené nenastoupili na start kvalifikace.

Úřadujícími mistryněmi světa z premiérového ročníku disciplíny v roce 2023 byly Italka Marta Bassinová s Rakušankou Katharinou Liensbergerovou. Bassinová překvapivě vypadla v osmifinále s debutující 21letou Francouzkou Marií Lamureovou a Liensbergerová v nevýrazné sezóně nepostoupila z kvalifikace, v níž skončila dvacátá.

Medailistky 
Mistryní světa se poprvé stala 28letá Norka Maria Therese Tvibergová, která startovala na třetím světovém šamionátu v řadě. Navázala tak na stříbro z týmové soutěže, která se jela den před paralelním obřím slalolem. Ani v závodech Světového poháru se v předchozí kariéře neumísítila 
na stupních vítězek.  

Stříbro vybojovala 29letá Švýcarka Wendy Holdenerová, která měla v první finálové jízdě shodný čas s Tvibergovou. Ve druhé jízdě však ztratila šedesát sedm setin sekundy, když jela v o něco pomalejší modré dráze. V individuálních závodech světových šampionátů si připsala pátou medaili, jíž navázala na superkombinační stříbro z téhož mistrovství.

Bronz si odvezla 21letá Norka Thea Louise Stjernesundová, která byla také členkou norského stříbrného družstva z týmové soutěže. Získala tak první cenný kov z individuální disciplíny vrcholné světové události.

Výsledky

Kvalifikace 
Do kvalifikačních jízd nastoupilo 14. února od 17.30 hodin 41 slalomářek. Z modré i červené trati se kvalifikovalo vždy osm nejrychlejších lyžařek.

Vyřazovací fáze 
Šestnáct závodnic s nejlepším výsledným časem z červené a modré tratě kvalifikace postoupilo do vyřazovací fáze, která odstartovala ve 15. února 2023 ve 12 hodin.

{| class="wikitable bordered" style="font-size: 91%; white-space:nowrap;"
|-
| +0,05 až 0,89 – časová ztráta poražené na vítězku souboje v sekundách
|-
|DNF – lyžařka nedojela do cíle
|}

Reference 

Paralelní obří slalom žen